Een verkeersweg:
 N114 (België)
 N114a (België)
 N114 (Frankrijk)
 N114 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing